gag – pojęcie z zakresu techniki filmowej
 Gag – wyspa w Indonezji